Мар-дель-Плата 1941 — первый из серии традиционных международных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата. Ранее в этом городе трижды проводились чемпионаты Южной Америки (1928, 1934 и 1936 гг.).

Наряду с четырьмя гражданами Аргентины (Гимаром, Винуэсой и бр. Болбочанами), в соревновании участвовали шахматисты, оставшиеся в Южной Америке после завершения шахматной олимпиады в Буэнос-Айресе в связи с началом Второй мировой войны.

Победу в турнире одержал шведский гроссмейстер Г. Штальберг. Эта победа стала одним из главных успехов в его спортивной карьере.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Мар-дель-Плата (шахматный турнир)
1941 год в шахматах
Спорт в Аргентине в 1941 году